Ка́нди () или Сенкадагалапура (Senkadagalapura) — город в центральной части Шри-Ланки, столица Центральной провинции, административный центр округа Канди. Население — 161 тыс. человек (2001). 

Основан в XIV веке на высоте 500 м над уровнем моря, одна из древних столиц острова. Известен как один из священных буддистских городов, место нахождения храма Зуба Будды (Шри-Далада-Малигава). В 1988 г. исторический центр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История 

Сенкадагалапура основана в XIV веке сингальским королём Викрамабаху III из Гамполы к северу от современного местоположения города. В 1592 году в Канди был перенесена святыня — зуб Будды — и статус столицы. В 1815 году государство Канди заключило договор о вхождении в Британскую империю. 

После возвращения из Канди в Коломбо в 1890 году А. П. Чехов отписал на родину:

Храм Зуба Будды 

Храм входит в комплекс королевского дворца. Является объектом паломничества буддистов. Со святыней связан целый комплекс ритуалов, включающий ежедневные, еженедельные и ежемесячные церемонии. Наиболее зрелищная — ежегодная церемония Есала-Мангаллайа (Esala Mangallaya), к которой приурочен фестиваль народного искусства сингалов и других народов Шри-Ланки.

В мире известна ещё одна сходная буддистская святыня — зуб Будды хранится в монастыре Фо Гуан Шань на Тайване.

25 января 1998 года четверо боевиков «тамильских тигров» врезались на грузовике, начинённом взрывчаткой, в Храм Зуба Будды. Во время атаки было убито 7 человек и ранено 25.

Другие достопримечательности 
 В Канди находится один из крупнейших в Азии ботанических садов — Королевский ботанический сад в Перадении
 В городе сохранились дворец правителей государства Канди и колониальные постройки XIX века в викторианском стиле.

Климат

См. также 
 Буддизм в Шри-Ланке
 Полоннарува
 Анурадхапура
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азии

Примечания

Ссылки 
 Городской сайт (англ.)

столицы исторических государств